Davor je lahko:
 Davor (ime)
 Davor, Brodsko-posavska županija (Hrvaška)